Golubev kan som auktorsförkortning betyda:

 Michael L. Golubev
 Vladislav I. Golubev

Robotskapade auktorsförkortningar